Halophytophilus är ett släkte av kräftdjur som först beskrevs av Alessandro Brian 1918 (.  Halophytophilus ingår i familjen Ectinosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Halophytophilus